kartacz – rodzaj potrawy
 kartacz – historyczny pocisk artyleryjski
 kartacz – szczotka do pielęgnacji zarostu (brody i wąsów)